KKKill the Fetus — третий студийный альбом хип-хоп музыканта Esham А. Смит., выпущенный в 1993 году. В 2009 году журнал Fangoria назвал альбом одним из знаковых хорроркор-альбомов.

Об альбоме 
Тексты песен в основном повествуют об аборте и убийстве. Заглавный трек альбома поощряет женщин, имеющих наркотическую зависимость, делать аборты, чтобы их дети не пополняли число уличных преступников. Многие из песен по продолжительности короткие и содержат бас-семплы.

Allmusic писал, что: «На данный момент в карьере Esham’а, его рэп уже достиг почти пиковых уровней, и его производство показывает продолжение пути к изобретательности. […] Никогда больше Эшем не был таким твердым».

Список композиций 
Все тексты песен были написаны Эшемом

Примечания 

Альбомы Esham
Альбомы Reel Life Productions